Le Republičke lige 1978-1979 (Leghe repubblicane 1978-1979) furono la 33ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1979-1980.

Slovenia

Prima fase
Le 18 squadre vengono divise in due gironi da 9 compagini l'uno: girone Ovest (GRUPA ZAPAD) e girone Est (GRUPA ISTOK). Le prime 3 classificate di ogni girone passano al girone-promozione, le altre rimangono a disputare due gironi-retrocessione.

Legenda:
      Passa nel girone-promozione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Seconda fase
Le squadre del girone-promozione (SUPERLIGA) lottano per il posto promozione. Le altre, rimaste nei gironi Ovest (LIGA ZA OPSTANAK – ZAPAD) ed Est (LIGA ZA OPSTANAK – ISTOK), per evitare la retrocessione.

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a girone unico da 12 squadre.
.

Croazia 
Le vincitrici dei due gironi si sfidarono per un posto in Druga Liga 1979-1980, a prevalere fu la .

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a girone unico da 16 squadre.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980 dopo lo spareggio.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a girone unico da 16 squadre.
A fine stagione  e Jug Dubrovnik si fondono a formare lo .
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a 16 squadre.
.

Serbia 
Torneo a 18 squadre, la vincitrice (e promossa in Druga Liga 1979-1980) fu il .

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il 15 aprile 1979 c'è stato un catastrofico terremoto in Montenegro, la competizione è stata interrotta e, con molte difficoltà, si è conclusa solo il 13 luglio, molto più tardi rispetto agli anni precedenti. C'erano proposte per espandere il campionato a 16 squadre, ma tale richiesta non è stata accettata dalla Federcalcio del Montenegro.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1979-1980.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a 16 squadre.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1978-1979
Druga Liga 1978-1979
Kup Maršala Tita 1978-1979

Collegamenti esterni 
  Stagione 1978-1979 su HRnogomet
  Le stagioni 1978-1979 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1978-1979 su sportsport.ba
  Stagione 1978-1979 e risultati su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava